Groisbach heißen folgende Orte:

 Groisbach (Gemeinde Aggsbach), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Groisbach (Gemeinde Alland), Ortschaft und Katastralgemeinde in Niederösterreich

Flüsse: 
 Groisbach (Donau), linker Zufluss der Donau bei Aggsbach in Niederösterreich
 Groisbach (Raisenbach), linker Zufluss des Raisenbaches bei Mayerling in Niederösterreich

Siehe auch:
 Kroisbach